

Десятий Октябр — селище, Земетчинський район, Пензенська область
 Десятий Октябр — присілок, Макушинський округ, Курганська область